Ла Гвадалупе има више значења:

 Ла Гвадалупе (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Гвадалупе, Позо 6 (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гвадалупе (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гвадалупе (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гвадалупе (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гвадалупе (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гвадалупе (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гвадалупе (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гвадалупе (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе, Ел Бахио 2. Сексион (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе, Лос Грахос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупе, Ел Сијен (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гвадалупе (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гвадалупе (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гвадалупе (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гвадалупе (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гвадалупе (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гвадалупе (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гвадалупе (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гвадалупе (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвадалупе (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвадалупе (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвадалупе (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвадалупе, Гранха ла Ерадура (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвадалупе (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвадалупе (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвадалупе (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвадалупе (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвадалупе (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвадалупе, Сервисио ла Гвадалупе (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвадалупе (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сан Педро Амусгос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сан Педро Атојак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сан Педро Хучатенго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Санта Инес дел Монте), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Ситио де Ситлапева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе, Санта Магдалена (Сан Херонимо Тлакочаваја), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупе (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Гвадалупе (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Гвадалупе (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Гвадалупе, Ла Агвита (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Гвадалупе (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Гвадалупе (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе, Ел Милагро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе, Ел Хабон (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе, Марија Мерседес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе, Мата де Лорос (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе, Лос Верде (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупе (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику